Фамаликан — многозначный термин.

Топоним 
 Фамаликан (Гуарда) — фрегезия в Португалии, входит в округ Гуарда.
 Фамаликан (Назаре) — фрегезия в Португалии, входит в округ Назаре.
 Вила-Нова-ди-Фамаликан — город в Португалии, входит в округ Брага.

Другое 
 «Фамаликан» — документальный фильм португальского режиссёра Мануэла де Оливейра.
 «Фамаликан» — португальский футбольный клуб из города Вила-Нова-ди-Фамаликан.